Title puede referirse a:

Title (álbum de Meghan Trainor), primer álbum de estudio de la cantante estadounidense Meghan Trainor
Title (canción), de Meghan Trainor
Title (EP), de Meghan Trainor